Orehovec je lahko:

 orehovec, alkoholna pijača z okusom orehov

Naselje 

 Orehovec, Občina Kostanjevica na Krki
 Orehovec, Občina Šmarje pri Jelšah
 Orehovec, zaselek vasi Pišece, Občina Brežice

Hrvaška 

 Orehovec, Občina Novi Marof
 Orehovec, Občina Sveti Petar Orehovec
 Orehovec Radobojski, Občina Radoboj

Vodotok 

 Orehovec, potok, pritok Save pri Čatežu ob Savi

Naselja v Sloveniji